Волк-Карачевский, Василий Васильевич (1873—1920) — историк, публицист, политический деятель, депутат Государственной думы II созыва от Черниговской губернии.
 Волк-Карачевский, Василий Никодимович (1834—1893) — общественный деятель, публицист, переводчик.